Malus je lahko:

 latinsko ime za jablano
 Malus, priimek več znanih ljudi